Sirinaga I, rei d'Anuradhapura del 196 al 215
 Sirinaga II, rei d'Anuradhapura del 245 al 247